William Hare peut faire référence à 

William Hare (auteur)
William Hare (1792 or 1804 - 1829), membre du duo d'Édimbourg de Burke et Hare
William D. Hare (1834–1910), homme politique de l'Oregon
William Hobart Hare (1838–1909), évêque épiscopal en Amérique
William G. Hare (1882–1971), homme politique de l'Oregon
William Hare (philosophe) (1944), académicien anglais, professeur d'éducation et de philosophie à Halifax, Nouvelle-Écosse depuis 1970
William Hare (sport shooter) (1935-2005), tireur sportif olympique canadien
William Hare (1er comte de Listowel) (1751–1837), Membre du Parlement
William Hare (2e comte de Listowel) (1801–1856), petit-fils du premier comte, pair et membre du Parlement
William Hare (3e comte de Listowel) (1833–1924), fils du  comte, baron Hare, homme politique libéral
William Hare (5e comte de Listowel) (1906–1997), petit-fils du  comte, homme politique du labour

Voir aussi
Comte de Listowel